Лядин:

 Лядин, Евгений Иванович  (1926—2011) — советский футболист, тренер.
 Лядин, Николай Михайлович (род. 1952) — глава города Сызрань.